Di Giulio – cognome italiano
 Sergio Di Giulio – attore, doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
 Tommaso Di Giulio – cantautore e musicista italiano